Le festival Michtô a lieu chaque année le dernier week-end d'octobre à Nancy. Il est organisé par l'équipe du cirque Gones et le collectif Michtô.

Le festival 
Festival militant pour une culture populaire de qualité accessible à tous, il propose des spectacles de rue et nouveau cirque sous chapiteaux à des tarifs volontairement très bas. Les artistes qui s'y produisent s'inscrivent dans cette démarche.

L'accent est mis sur la convivialité et un accueil original. Michtô, en lorrain ça veut dire « plaisant, bien, super ».

L’édition 2014 présente sur 4 jours, une quarantaine de spectacles qui s’enchaînent sous les chapiteaux et en plein air..

En 2017, un spectacle est présenté dans le cadre du Festival Michtô 12 de et avec Yann Frisch de la Compagnie L'Absente
intitulé Le Syndrome de Cassandre, du nom de cette prophétesse mythologique dont on ne croit pas les prédictions. Du 20 au 28 octobre, au Memô (sur le site des anciennes Brasseries de Maxéville), des spectacles d’arts de rue, des concerts et autres animations se succèdent pour réunir tous les publics et faire découvrir des artistes originaux. À cette date, le collectif Michtô est composé de plus de 140 personnes.

En 2018, un grand chantier est lancé avec le soutien moral et financier du mythique festival mondial de théâtre de Nancy et des partenaires publics désireux de voir un tel projet se développer sur le territoire.

Le Festival des arts de la rue et des chapiteaux Michtô est de retour pour une 14e édition en 2019 sous les chapiteaux du Grand Sauvoy à Maxéville.

Les organisateurs ont renoncé au festival 2020 pour cause de Covid. À défaut, quelques rendez-vous sont donnés hors site en guise de prix de consolation.

Notes et références

Lien externe 
 Cirque Gones
Site officiel 

Festival de cirque
Festival à Nancy
Cirque en France